Une repiqueuse mécanique est une machine agricole tractée qui permet de repiquer, à savoir de mettre en terre en plein champ, de jeunes plants qui ont été préalablement préparés à partir de planches de semis (oignons, choux, poireaux, riz, tabac, etc.) ou à partir de boutures (fraisiers, etc.). Les plants sont généralement présentés racines nues, mais peuvent aussi l'être en mottes ou godets.

On dit aussi planteuse-repiqueuse voire simplement planteuse.

Articles connexes 

 Plantation
 Planteuse

Notes et références 

Machinisme agricole